David Martin (theoloog) (1639-1721), Frans theoloog, pastoor van de Waalse kerk in Utrecht
 David Martin (schilder) (1737-1797), Schots kunstschilder en illustrator
 David Stone Martin (1913-1992), Amerikaans illustrator
 David Martin (dichter) (1915-1997), Oostenrijks-Australisch dichter en schrijver
 David Martin (socioloog) (1929-2019), Engels socioloog, onderzocht de sociologie van religies
 David Martin (kok), Frans kok
 David Martin (turner) (1977), Frans turner, bekend van de trampoline
 David Martin (tennisser) (1981), Amerikaans tennisser
 David Martín (wielrenner, 1983) (1983), Spaans wielrenner
 David Martin (voetballer) (1986), Brits voetballer
 David Martín (voetballer) (1992), Spaans voetballer
 David Martín (wielrenner, 1999) (1999), Spaans wielrenner

Zie ook
 Dave Martin (doorverwijspagina)